(1936-), un activiste et avocat mexicain.
 Jean-Pierre Esteva (1880-1951), amiral français.
 Jordi Esteva (1951-), écrivain espagnol.